Flygkrigsskolan kan syfta på:

Flygkrigsskolan (Finland)
Flygkrigsskolan (Sverige)